Volbeat může být:

Volbeat (hudební skupina) – dánská heavymetalová skupina založená roku 2001
Volbeat (pokémon) – druh pokémona